Рейкс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рейкс, Роберт (1736—1811) — британский издатель, владелец газет и филантроп.
 Рейкс, Томас (1777—1848) — британский торговый банкир, денди и мемуарист.